Михайловка Первая — название населённых пунктов:

Россия 
 Михайловка Первая — село в Сорочинском районе Оренбургской области.

Украина 
 Михайловка Первая — село в Котелевском районе Полтавской области.

См. также 
 Михайловка 1-я
 Михайловка 2-я